Deze lijst omvat voetballers die bij RSC Anderlecht spelen of gespeeld hebben.

Spelerslijst

RSC Anderlecht
Anderlecht